Пал Тамаш (; род. ) — венгерский .

Член Венгерской академии инженерных наук, директор Института социологии Венгерской академии наук (1998—2010), директор Центра социальной политики Будапештского университета Корвинус.

Профессор кафедры теории и экономики СМИ факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова с 2014 года.

Специалист в области социальных трансформаций посткоммунистических стран.

Окончил Киевский политехнический институт (1971). Доктор социологии (PhD, 1981). Доктор наук (Dr. habil) в области макроэкономики и экономического планирования (2001, Университет им. К. Маркса, Будапешт).

В 1974—1978 годах — учёный секретарь Института социологии Венгерской АН (ВАН), 1989—1991 — директор по исследованиям Института изучения общественного мнения, 1991—1998 — директор НИИ социальных конфликтов ВАН. С 1998 до конца 2010 года — директор Института социологии ВАН. В настоящее время — заведующий Департаментом исследований знаний, ценностей и культуры этого института.

В качестве приглашенного преподавателя и профессора преподавал также в Британской академии социальных и гуманитарных наук в Лондоне (1983), Кембриджском университете, США (1985), Университете Уэсли, Мидлтаун, США (1991), Университете Конкордия, Монреаль, Канада (1991—1992), Научном центре социальных исследований (WZB) в Берлине (1995—1996).

Кавалер Ордена за заслуги Венгерской Республики (2007 год).

Почётный доктор Института социологии РАН.

Примечания

Источники 
 Сайт Института социологии ВАН
 Сайт Института социологии РАН
 

Выпускники Киевского политехнического института